A 2010-es GP3-szezon volt a sorozat első idénye volt. A versenyek a GP2 betétfutamai voltak. A szezon május 8.-án vette kezdetét a Circuit de Catalunya versenypályán és szeptember 12.-én ért véget a Autodromo Nazionale Monza aszfaltcsíkján. A bajnokságot Esteban Gutiérrez nyerte meg. Az ART Grand Prix alakulata megnyerte a csapatok számára kiírt bajnokságot.

Csapatok és versenyzők

 Új sorozat lévén a csapatok a teszteken ábécésorrendben kapták a rajtszámokat. Így az Addaxé volt az 1-es, 2-es és 3-as rajtszámú autó. Az utolsó teszt szolgált arra, hogy kiosszák a rajtszámokat. Mivel ezen Alexander Rossi győzött, így az 1-től 3-ig terjedő rajtszámokat az ART Grand Prix kapta.
 Az összes résztvevő a Dallara GP3/10 versenyautóval és Pirelli abrocsokkal teljesítette a szezont.

Versenynaptár
A 8 helyszínből álló hivatalos versenynaptárat 2009. december 18-án hozták nyilvánosságra. Felmerült annak a lehetőség, hogy a versenynaptár kibővül, ugyanis 2010. április 30.-án bejelentették, hogy a sorozat ellátogat az Isztambul Park-ba, azonban, időközben törölték a Portimãoi fordulót, így a résztvevők továbbra is 8 helyszínen méretették meg magukat.

{| class="wikitable" style="font-size: 85%;"
!colspan=2|Verseny
! Helyszín
! Versenypálya
! Dátum
! Pályarajz
! Főesemény 
|-
!rowspan=2| 1
! V1
|rowspan=2|  Katalónia, Spanyolország
|rowspan=2| Circuit de Catalunya
| május 8.
|rowspan=2| 
| rowspan=2 | F1 spanyol nagydíj
|-
! V2
| május 9.
|-
!rowspan=2| 2
! V1
|rowspan=2|  Isztambul, Törökország
|rowspan=2| Isztambul Park
| május 29.
|rowspan=2| 
| rowspan=2 | F1 török nagydíj
|-
! V2
| május 30.
|-
!rowspan=2| 3
! V1
|rowspan=2|  Valencia. Spanyolország
|rowspan=2| Valencia Street Circuit
| junius 26.
|rowspan=2| 
| rowspan=2 | F1 európai nagydíj
|-
! V2
| junius 27.
|-
!rowspan=2| 4
! V1
|rowspan=2|  Silverstone, Egyesült Királyság
|rowspan=2| Silverstone Circuit
| Július 10.
|rowspan=2| 
| rowspan=2 | F1 brit nagydíj
|-
! V2
| július 11.
|-
!rowspan=2| 5
! V1
|rowspan=2|  Hockenheim, Németország
|rowspan=2| Hockenheimring
| július 24.
|rowspan=2| 
| rowspan=2 | F1 német nagydíj|-
! V2
| július 25.
|-
!rowspan=2| 6
! V1
|rowspan=2|  Budapest, Magyarország
|rowspan=2| Hungaroring
| július 31.
|rowspan=2| 
| rowspan=2 | F1 magyar nagydíj
|-
! V2
| augusztus 1.
|-
!rowspan=2| 7
! V1
|rowspan=2|  Spa, Belgium
|rowspan=2| Circuit de Spa-Francorchamps
| augusztus 28.
|rowspan=2| 
| rowspan=2 | F1 belga nagydíj
|-
! V2
| augusztus 29.
|-
!rowspan=2| 8
! V1
|rowspan=2|  Monza, Olaszország
|rowspan=2| Autodromo Nazionale Monza
| szeptember 11.
|rowspan=2| 
| rowspan=2 | F1 olasz nagydíj
|-
! V2
| szeptember 12.
|}

Összefoglaló

A bajnokság végeredménye
Pontrendszer
 pole-pozíció:  2 pont
 leggyorsabb kör: 1 pont 
 1. verseny:

 2. verseny:

Versenyzők
( Félkövér''': pole-pozíció, dőlt'': leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Csapatok

Jegyzetek

Gp3
GP3